Rizvi ist der Familienname folgender Personen:

 Kamal Ahmed Rizvi (1930–2015), pakistanischer Schauspieler, Autor, Regisseur und Filmeditor
 Khadim Hussain Rizvi (1966–2020), pakistanischer Barelvi-Prediger und Gründungsvorsitzender des Tehreek-e-Labbaik Pakistan
 Sajjad H. Rizvi, britischer Islamwissenschaftler, Historiker, Hochschullehrer und Persönlichkeit des zwölferschiitischen Islams
 Tuwan Rizni Rizvi, sri-lankischer Fußballspieler

en:Rizvi